Матвейчик:

 Матвейчик, Артур Борисович (род. 1974) — белорусский футболист.
 Матвейчик, Сергей Сергеевич (род. 1988) — белорусский футболист.